Das Herrendoppel der  US Open 1972 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren John Newcombe und Roger Taylor. Roger Taylor konnte den Titel, dieses Mal zusammen mit Cliff Drysdale, verteidigen.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com

Herrendoppel
1972